Ґран-прі́ з футзалу () — міжнародне футзальне змагання по типу чемпіонату світу, але збірні на нього запрошуються і воно завжди проводиться у Бразилії. У цьому турнірі беруть участь найсильніші збірні світу і вперше воно було проведено у 2005 році.

До 2010 року усі розіграші були виграні господарями турніру бразильцями, поки їх гегемонія не була перервана збірною Іспанії. Через сильний склад учасників це змагання отримало статус неофіційного чемпіонату світу.

Формат турніру
У 2007 році шістнадцять збірних були розбиті на першому етапі на чотири групи по чотири учасники у кожній. Збірні грали одна проти іншої у межах своїх груп, а дві найкращі команди з кожної групи кваліфікувалися у другий етап, який являв собою чвертьфінал. Переможці чвертьфіналів проходили у півфінали. Переможці півфіналів грали у фіналі, тоді як команди, які поступилися, грали у матчі за третє місце.

Призові гроші
 1 місце - $50,000
 2 місце - $30,000
 3 місце - $20,000

Результати

Результати за країнами

Загальна класифікація

Найкращі бомбардири

Усі учасники

Результати за конфедераціями

АФК

КАФ

КОНКАКАФ

КОНМЕБОЛ

УЄФА

Примітки 

Міжнародні змагання з футзалу
Міжнародні футзальні змагання, проведені в Бразилії